Михаил Кокорин:

 Кокорин, Михаил Васильевич (род. 1951) — советский самбист.
 Кокорин, Михаил Иванович (1839—1906) — генерал от артиллерии.